DDL kan syfta på:

 DDL – ett danskt flygbolag som etablerades som självständigt aktiebolag den 29 oktober 1918, se Det Danske Luftfartselskab

Se även
 DLL (grensida)